Ordet satyr har flere betydninger eller specialiseringer:
 Satyr
 Satyr (person) – Sanselig, kynisk person.
 Satyr (musiker) – Norsk musiker i bl.a. Satyricon